Vadhana steht für:

 Amphoe Galyani Vadhana, einen thailändischen Landkreis

Vadhana ist der Nachname von:

 Galyani Vadhana (1923–2008), thailändische Prinzessin
 Savang Vadhana, thailändische Königin